Dinastia Bonaparte, dinastia que governà França durant el I i II Imperi francès
 Bonaparte (Iowa)
 Biografies: 
 Carolina Bonaparte (Ajaccio, 1782 - Florència, 1839), germana petita de Napoleó Bonaparte
 Charles Lucien Bonaparte (París, 1803 - 1857), noble, naturalista i ornitòleg francès 
 Josep I Bonaparte (Corte, Còrsega, 1768 - Florència, 1844), rei de Nàpols (1806 -1808) i d'Espanya (1808-1813) 
 Louis Lucien Bonaparte (Thorngrove, Anglaterra, 1813 - Fano, Itàlia, 1891), filòleg i polític francès
 Maria Bonaparte (París, 1882 - Sant Tropetz, 1962), princesa de Grècia
 Napoleó Bonaparte (Ajaccio, Còrsega, 1769 - Santa Elena, 1821), militar i home d'estat francès
 Napoleó III o Charles Louis Napoleón Bonaparte (París, 1808 - Chislehurst, Anglaterra, 1873) nebot de Napoleó Bonaparte
 Napoleó Eugeni Lluís Bonaparte (París, 1856 - Sud-àfrica, 1879), príncep imperial francès 
 Paulina Bonaparte (Ajaccio, 1780 - Florència, 1825), germana petita i la preferida de Napoleó I